Володарск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Володарск — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Володарск — город районного значения в Нижегородской области, административный центр Володарского района.
 Пошехонье-Володарск — название города Пошехонье в Ярославской области в 1918—1992 годы.

Украина 
 Володарск — посёлок в составе города Свердловск Луганской области.

См. также